Coyet oder Coijet ist der Familienname von

 Peter Julius Coyet (1618–1667), schwedischer Diplomat
 Wilhelm Julius Coyet (1647–1709), schwedischer Jurist, Diplomat und Kanzler